Cephalonia bezeichnet:

 eine griechische Insel am Ausgang des Golfs von Patras, siehe Kefalonia
 einen 1882 in Dienst gestellten Ozeandampfer, siehe Cephalonia (Schiff)